Vinnen kan betrekking hebben op:

 Kort voor zwemvinnen of flipper, gebruikt bij het zwemmen.
 vin: in de anatomie en mechanica: uitsteeksel voor stroomlijning, stabilisatie, sturing of voortbeweging. Zowel dieren als voertuigen kunnen vinnen hebben.
 een dorp in Duitsland, zie Vinnen (Nedersaksen)